Tout sera comme avant, album du chanteur Dominique A paru le .
 Tout sera comme avant, recueil de nouvelles de différents auteurs inspirées par les titres des chansons de l'album Tout sera comme avant de Dominique A, fourni dans l'édition limitée de l'album mais également disponible indépendamment.